Ел Лирио има више значења:

 Ел Лирио (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лирио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лирио (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лирио (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лирио (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лирио (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лирио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лирио (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лирио (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику